

Biografia 

Era la terza figlia dello zar Ivan V di Russia e di Praskov'ja Fëdorovna Saltykova e fu madre di Anna Leopol'dovna Romanova e nonna dello zar Ivan VI di Russia.

Sposò a Danzica il 19 aprile 1716 Carlo Leopoldo di Meclemburgo-Schwerin (26 novembre 1678-28 novembre 1747) che era rimasto vedovo due volte di Sofie Hedwig di Nassau-Dietz e poi di Christine von Lepel. Caterina diede alla luce l'unica figlia legittima di Carlo, che ebbe cinque figli illegittimi da Margarete Dorothea Gredler:
 Elisabetta (Rostock, 18 dicembre 1718 - Cholmogory, 19 marzo 1746).

Onorificenze

Ascendenza

Note

Altri progetti 

Caterina Ivanovna Romanova
Caterina Ivanovna Romanova
Caterina Ivanovna Romanova